Płonna (Subkarpaten)
 Płonna (Mazovië)